Margarethenkreuz (Margaretenkreuz) steht für
Margarethenkreuz (Ittenbach), Königswinter
Margarethenkreuz (Libur), Köln
Margaretenkreuz (Porz), Köln